Miedke ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Miedke (1773–1839), deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterautor
 Charlotte Miedke (1781–1806), deutsche Sängerin und Theaterschauspielerin
 Friedrich Georg Leonhard Miedke (1803–1842), deutscher Sänger (Bariton), Schauspieler und Regisseur
 Karl August Miedke (1804–1880), deutscher Pianist, Komponist, Dirigent und Kapellmeister, siehe Karl August Krebs
 Wilhelmine Aschenbrenner-Miedke (1795–nach 1834), deutsche Schauspielerin, siehe Wilhelmine Aschenbrenner

Siehe auch:
 Miedtke
 Mietke